Појам  може да се односи на:

 Мајен (Рајна-Палатинат)
 Мајен (департман), је департман у северозападној Француској
 Мајен (река), је река у Француској
 Јан Мајен, острво у Северном леденом океану